Belin heißen folgende geographische Objekte:

 Byhlen, niedersorbisch Bělin, Ortsteil der Gemeinde Byhleguhre-Byhlen, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Belin-Béliet, Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Belin (Covasna), Ort in Rumänien
 Belin (South Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Belin (Drahitschyn), Белін, Ort im Rajon Drahitschyn, Brest, Weißrussland

Belin oder Bélin ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Belin (1876–1963), französischer Erfinder
 François Alphonse Belin (1817–1877), französischer Orientalist
 Jean-Baptiste Belin (1653–1715), französischer Maler
 Jean-François Belin (1844–1902), französischer Bildhauer
 Marc Bélin du Coteau (1883–1938), französischer Leichtathlet
 Rudolf Belin (* 1942), jugoslawischer Fußballspieler

Belin steht außerdem für:
 Name des Widders im mittelniederländischen Tierepos Van den vos Reynaerde
 Belin (Verlag), französischer Verlag

Siehe auch:
 Belinus, sagenhafter König von England
 Bellin
 Beilin